Левкино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Левкино — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Левкино — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Левкино — деревня в Темкинском районе Смоленской области.